Cyclades komt voor in de volgende betekenissen:

 Cycladen; een Griekse eilandengroep
 SV Cyclades; een Amsterdamse studentenvereniging
 Cyclades (bedrijf); een Amerikaans bedrijf dat netwerkmateriaal vervaardigt